Thimble Peak ist der Name folgender Berge:
 Thimble Peak (Arizona), Vereinigte Staaten
 Thimble Peak (Grahamland), Antarktika